

Geografia
 Russia
 Isola di Brice – isola della Terra di Francesco Giuseppe
 Stati Uniti d'America
Brice – villaggio dell'Ohio

Mitologia
 Brice – una delle danaidi nella mitologia greca

Onomastica
 Brice – forma francese inglese del nome proprio di persona italiano Brizio

Persone
 Antoine Brice – pittore francese, figlio di Pierre-François
 Betty Brice – attrice statunitense
 Fanny Brice – attrice e cantante statunitense
 Ignace Brice – pittore belga, figlio di Antoine e nipote di Pierre-François
 Lee Brice – cantautore statunitense
 Pierre Brice – attore francese
 Pierre-François Brice – artista francese
 Rachel Brice – ballerina e coreografa statunitense

Pagine correlate
 Bryce
 Saint-Brice